W9 (canal de televisão) – canal de televisão francês
W9 (arma nuclear) – arma nuclear norte-americana

Desambiguação